Odoardo Farnese (Parma, 7 december 1573 – aldaar, 21 februari 1626) was prins van Parma en Piacenza en kardinaal. Hij was een zoon van hertog Alessandro van Parma en Maria van Portugal.

Op 6 maart 1591 werd hij door paus Gregorius XIV benoemd tot kardinaal. Hierop volgden benoemingen tot bisschop van Sabina (1621) en Tuscolo (1623).

Hij was een broer van hertog Ranuccio I van Parma. Toen deze in 1622 overleed, werd hij regent voor zijn neef Odoardo.

Voorouders

Odoardo
Italiaans kardinaal
Bisschop van Sabina
17e-eeuws bisschop